Ри́га:


География 
 Рига — город, столица Латвии.
 Рига (Ридзене) — бывший рукав реки Даугавы (Западная Двина).
 Рига — посёлок в Барятинском районе Калужской области России.
 Рига — посёлок в Красноярском районе Самарской области России.

Техника 
 «Рига» — парусный линейный корабль Балтийского флота России 1710 года постройки.
 «Рига» — парусный линейный корабль Балтийского флота России 1729 года постройки.
 «Рига» — гекбот Каспийской флотилии России 1731 года постройки.
 «Рига» — галера Балтийского флота России 1773 года постройки.
 «Рига» — парусный фрегат Балтийского флота России 1784 года постройки.
 «Рига» — парусный фрегат Балтийского флота России 1790 года постройки.
 «Рига» — плавучая батарея Балтийского флота России 1791 года постройки.
 «Рига» — бриг Балтийского флота России 1821 года постройки.
 «Рига» — название авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в 1982 году.
 «Рига» — название авианосца «Ляонин» в 1985—1990 годах.
 «Рига» — серия мопедов, выпускавшихся в СССР Рижским мотозаводом.
 «Рига-Т689» — радиоприёмник, выпускавшийся Рижским радиозаводом.
 «Рига» — серия стиральных машин, выпускавшихся Рижским электромашиностроительным заводом.
 класс «Рига» (RIGA class) — обозначение НАТО для советских сторожевых кораблей проекта 50.

Спорт 
 «Рига» — латвийский футбольный клуб.
 «Рига» — ныне не существующий латвийский футбольный клуб.
 «Рига» — латвийский хоккейный клуб.
 «Рига 2000» — ныне не существующий латвийский хоккейный клуб.

Прочее 
 Рига — род хозяйственной постройки, используемой для сушки снопов и молотьбы.
 (1796) Рига — астероид.
 Riga toni — вид ископаемых мух.

Примечания

См. также 

 Рига-Васильевка
Большая Рига